Waldemar Christofer Brøgger ist der Name folgender Personen:

* Waldemar Christofer Brøgger (Geologe) (1851–1940), norwegischer Mineraloge und Geologe
 Waldemar Christofer Brøgger (Schriftsteller) (1911–1991), norwegischer Schriftsteller, Übersetzer und Journalist